La Serie B 1998-1999 è stata la 67ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 6 settembre 1998 e il 13 giugno 1999 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Marco Ferrante () con 26 reti.

Avvenimenti 

Ad arrivare in volata, al termine di una stagione molto combattuta, ci furono quattro squadre racchiuse in tre punti. A chiudere al primo posto fu il  (tornato in Serie A dopo due anni di assenza), il  (a 3 anni dall'ultimo palcoscenico in massima categoria), il neoretrocesso  e, infine, la  (promossa in massima serie per la prima volta nella sua storia e che aveva già sfiorato in quattro occasioni), che mantenne il punto di vantaggio sul : decisiva fu la vittoria per 2-1 ottenuta dagli amaranto in casa del Torino, già promosso nella giornata precedente, all'ultimo turno e firmata da una marcatura di Tonino Martino, nato in provincia di Pescara (Turrivalignani), anche se la vittoria che ha spianato la strada per la promozione della Reggina a discapito del Pescara fu quella ottenuta proprio in casa degli abruzzesi per 2-0 alla trentaseiesima giornata.

Questa edizione di Serie B, oltre alle blasonate Napoli (neoretrocesso dalla A e al suo primo anno di cadetteria dal 1965) e Genoa, con il resto dei club partecipanti, ha ospitato 3 delle 4 squadre che solo due anni prima erano retrocesse in Serie C1, ovvero , Cesena e Cosenza (nuovo record per la storia delle squadre provenienti dalla C alla B): i grigiorossi, tuttavia, subirono nuovamente la retrocessione con l'ultimo posto, con molti mesi di anticipo nonostante un buon inizio di campionato. I cesenati raggiunsero la permanenza intorno al centro della classifica, mentre i cosentini ottennero la salvezza a discapito della  (di ritorno in C1 dopo nove anni di assenza), della  e della , che completarono il quadro delle retrocesse nella terza divisione calcistica.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1999-2000.
      Retrocesso in Serie C1 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998